WIE steht für:
 Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim (IATA-Code), Militärflugplatz der US Army
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene

Wie ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Van Wie (* 1984), US-amerikanischer Schwimmer
 Michelle Wie (* 1989), US-amerikanische Golfspielerin

Wie steht für:
 Wiesen-Platterbse, schlesischer Trivialname
 einen Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ჳ

wie steht für:
 deutsches Interrogativadverb
 Wik-Epa (ISO-639-3-Code), eine der Paman-Sprachen innerhalb der australischen Sprachen von Queensland

Siehe auch:
 WI
 Wii
 VIE

Abkürzung